Dieser Artikel behandelt die ägyptische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Der Rekordafrikameister nahm erst zum dritten Mal an der Endrunde teil und konnte wie zuvor die Gruppenphase nicht überstehen.

Qualifikation 

Die Mannschaft qualifizierte sich über die Qualifikationsspiele des afrikanischen Fußballverbandes CAF für die Weltmeisterschaft in Russland.

Spiele 
Ägypten, das seit März 2015 von dem Argentinier Héctor Cúper trainiert wird, musste erst in der zweiten Runde eingreifen und traf dabei in Hin- und Rückspiel auf den Tschad. Nach einer 0:1-Auswärtsniederlage wurde durch einen 4:0-Heimsieg die dritte Runde erreicht. Diese wurde als Gruppenphase ausgetragen und Ägypten traf in Gruppe E auf die Republik Kongo, Ghana und Uganda. In den sechs daraus entstandenen Begegnungen trug die ägyptische Mannschaft vier Siege davon, verlor einmal und spielte einmal remis. Dabei erzielten die Ägypter in allen Spielen außer bei der 0:1-Niederlage gegen Uganda immer mindestens ein Tor. Als Gruppensieger qualifizierten sich die Ägypter am vorletzten Spieltag durch einen 2:1-Sieg gegen die Republik Kongo. Dabei fiel das entscheidende Tor durch einen von Mohamed Salah verwandelten Elfmeter erst in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Insgesamt  kamen 33 Spieler zum Einsatz, von denen 18 auch im Kader für die Fußball-Afrikameisterschaft 2017 standen, bei der Ägypten das Finale erreicht hatte, darunter drei Torhüter. In der zweiten Runde stand Ahmed El-Shenawy im Tor, in den ersten fünf Spielen der dritten Runde der inzwischen 44-jährige Essam El-Hadary und im letzten für die Qualifikation nicht mehr entscheidenden Spiel Sherif Ekramy. Außer ihm wurden noch vier weitere Spieler nur in diesem Spiel eingesetzt. Bester Torschütze war Mohamed Salah mit fünf Toren, der damit zusammen mit Préjuce Nakoulma (Burkina Faso) bester afrikanischer Torschütze war. Insgesamt steuerten fünf Spieler mindestens ein Tor bei. Damit hat Ägypten die niedrigste Torschützenquote: nur 15,2 % der eingesetzten Spieler waren auch als Torschütze erfolgreich.

Zweite Runde

Dritte Runde

Abschlusstabelle der dritten Runde 

|}

Vorbereitung

Spiele 

Anmerkungen:
 Kursiv gesetzte Mannschaften sind nicht für die WM qualifiziert
 Da Teilnehmer der WM-Endrunde zum Schutz der Spieler keine Freundschafts- oder Vorbereitungsspiele zwischen dem  21. und 27. Mai 2018 austragen durften, belegte die FIFA den ägyptischen Verband am 19. Juli wegen des Spiels am 26. Mai mit einer Geldstrafe von 50.000 CHF und einer Ermahnung.

Quartier 
Teamquartier war ein Hotel  in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny, wo die Mannschaft die Achmat-Arena  zu Trainingszwecken nutzen konnte.

Kader 
Ein vorläufiger Kader mit 29 Spielern wurde am 13. Mai nominiert. Der endgültige Kader von 23 Spielern musste bis zum 4. Juni der FIFA gemeldet werden. Kein Spieler hat bisher bei einer WM-Endrunde gespielt. Die meisten wurden nach der letzten Teilnahme 1990 geboren. Für das Turnier wurden folgende Spieler gestrichen: Mohamed Awad, Mahmoud Abdel Aziz, Ahmed Gomaa, Karim Hafez, Kouka und Amro Tarek.  Torhüter Essam El-Hadary ist mit 45 Jahren und fünf Monaten der älteste Spieler, der je für eine WM-Endrunde nominiert wurde.

Endrunde

Gruppenauslosung 

Für die Auslosung der Qualifikationsgruppen am 1. Dezember war Ägypten Topf 3 zugeordnet. Ägypten traf in der Gruppe A auf Gastgeber Russland, Saudi-Arabien und Ex-Weltmeister Uruguay. Auf keine der drei Mannschaften traf Ägypten bei den beiden vorherigen Teilnahmen 1938 und 1990. Gegen Russland spielten die Ägypter noch nie. Sie spielten aber 1955 dreimal gegen deren Vorgängermannschaft der Sowjetunion und verloren alle Spiele. Zudem gab es 1988 zwei Niederlagen gegen die sowjetische Olympiamannschaft und 1991 einen Sieg gegen die B-Mannschaft der UdSSR. Auf uruguayische Mannschaften trafen die Ägypter zweimal: 1963 gab es einen 5:1-Sieg gegen ein Universitätsteam und 2006 eine 0:2-Niederlage gegen die A-Nationalmannschaft. Gegen die Saudis gab es vier von der FIFA anerkannte Länderspiele mit zwei Siegen, einem Remis und einer 1:5-Niederlage beim FIFA-Konföderationen-Pokal 1999, zudem sechs weitere von der FIFA nicht gezählte Spiele, darunter ein 13:0-Sieg im ersten Spiel 1961.

Ägypten hatte bisher in keinem der drei Vorrundenspielorte gespielt.

Spiele der Gruppenphase / Gruppe A

Einzelnachweise 

2018
Agypten